Niculae este un prenume sau nume de familie românesc purtat de următoarele persoane:

Prenume 
 Niculae Bădălău
 Niculae Cerveni
 Niculae Conovici
 Niculae Filip
 Niculae Gheran
 Niculae I. Herescu
 Niculae M. Popescu
 Niculae Mircovici
 Niculae Nedeff
 Niculae Sin
 Niculae Spiroiu

Nume de familie 
 Alexa Niculae
 Aurel Niculae
 Cristina Niculae
 Daniel Niculae (n. 1981) - fotbalist român de la AS Monaco
 Ioan Niculae (n. 1954) – om de afaceri român
 Marius Niculae (n. 1982) - fotbalist român de la Inverness CT

Vezi și 
Ioan Neculaie

 Nicolae (nume)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești